Plaatsen in de Verenigde Staten:
Marlborough (Connecticut), een stad in de staat Connecticut
Marlborough (Massachusetts), een stad in de staat Massachusetts
Marlborough (Missouri), een dorp in de staat Missouri
Marlborough (New Hampshire), een stad in de staat New Hampshire
Marlborough (New York), een stad in de staat New York

Overige:
Marlborough (regio), een regio in Nieuw-Zeeland
Marlborough Sounds, fjorden in het noorden van het Noordereiland in Nieuw-Zeeland 
Marlborough (Engeland), een stad in de Engelse graafschap Wiltshire
Marlborough (Queensland), een stad in de Australische staat Queensland
Marlborough (galerie), een bekende galerie aan 40 West 19th Street in de stad New York
De hertog van Marlborough, in het bijzonder John Churchill, eerste hertog van Marlborough.

Zie ook
Hertog van Marlborough
Marlboro (doorverwijspagina)